Hérodore, fils de Dion de Mégare, stratège de Mégare sous le basileus Apollonidas.
 Hérodore de Mégare, joueur de salpinx, dix fois vainqueur aux jeux olympiques.
 Hérodore de Mégare, un autre joueur de salpinx, plusieurs fois vainqueur aux jeux olympiques.
 Hérodore d'Héraclée
 Hérodore fils de Sthennis, sculpteur autour de 300 av. J.-C.
 Hérodore, un autre sculpteur actif à Athènes au